Ozark steht für:
 Ozark (Fernsehserie), Fernsehserie von Netflix aus dem Jahr 2017

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ozark (Alabama)
 Ozark (Arkansas)
 Ozark (Illinois)
 Ozark (Iowa)
 Ozark (Kentucky)
 Ozark (Michigan)
 Ozark (Missouri)
 Ozark (Ohio)
 Ozark (Oklahoma)
 Ozark Acres (Arkansas)
 Ozark Beach (Missouri)
 Ozark Lithia (Arkansas)
 Ozark Springs (Missouri)
 Ozark View (Missouri)

Bergland im Süden von Missouri:
 Ozark-Plateau (Ozarks, Ozark Mountains oder Ozarks Mountain Country), physiogeographisch, geologisch und kulturell einheitliche Hochlandregion in den zentralen Vereinigten Staaten